Послу́шная грамота — документ, выдававшийся при оформлении прав собственности, включая пожалование(«отказ»), вступление в наследство или восстановление утерянных документов, на населённую землю, а также иных прав. Распространёны были в XVI—XVII веках.

По форме послушная грамота представляла собой предписание(формуляр) населяющим землю людям повиноваться новому владельцу, пахать ему пашню («пашню на помещика пахати»), платить ему оброк и выполнять другие законные требования. При этом грамота не содержала точного перечисления повинностей.

В словаре Даля «послушная грамота» — указ о вводе во владение людьми.

Послушная грамота определяла отношения между землевладельцем и крестьянами, устанавливая права помещика в отношении крестьян и обязанности последних. Выделяется три типа послушных грамот землевладельцев.

В грамотах первого типа(до 60-х годов XVI в.), формуляр имеет следующий вид:

В грамотах второго типа (60-х годы XVI в.), формула меняется:

В грамотах третьего типа (60—90-е годы XVI в.), формула становится такой:

При необходимости общим приказам Российского государства действовать в сферах, которые были подчинены особенным приказами, последние писали начальству области послушную грамоту. Например, в областях действия Сибирского приказа предписания никаких других приказов не имели силы без послушной грамоты, выданной им.

Часто послушные грамоты оформлялись при риске невыполнения законных требований.

Например, в 1684 году при розыске беглых крестьян из Дворцового судного приказа были присланы приставы. При прибытии в волость, где укрывались беглые, они предъявили приказчику волости послушную грамоту и он дал им память для старосты деревни.

Послушные грамоты давались от приказов к воеводам.

 
Послушные грамоты, которыми подтверждались владения калужских монастырей после разорения в Смутное время (первая половина XVII века) оканчивались однообразной формулировкой «всем крестьянами, которые в той вотчине и деревне живут и на пустошах хотят жить, монастыря игумена …. с братией слушали и пашню на них пахали, доход им монастырский платили». За нарушение послушной грамоты, за обиду, нанесенную настоятелю или братии, монастырским слугам и крестьянам полагалась царская опала

Примечания

Литература 
 Барщина // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
 ГРАМОТЫ послушные // ЭСБЭ

Юридические документы
Генеалогические источники
Крепостное право
Приказы